La Cleopatra – poema di Girolamo Graziani
La Cleopatra – opera di Domenico Cimarosa